Атлијака има више значења:

 Атлијака (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атлијака (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику